Метрополитано 1971 () — одна из двух частей 41-го профессионального чемпионата Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1971 на rsssf.com

1971
Аргентина
1971 год в Аргентине